Asirci može značiti:
Asirci ili Ajsori, semitski narod koji govori Asirski novoaramejski.
Asirci (drevni), stari narod iz sjeverne Mezopotamije.